Powwow peut désigner :
Powwow Highway, une comédie dramatique américo-britannique de 1989 réalisé par Jonathan Wacks ;
 PowWow, une plateforme de recherche sur les réseaux de capteurs;
 , une rivière des États-Unis.

Voir aussi